Samson en Gert (franchise), merchandise over het duo Samson en Gert
 Samson en Gert (televisieserie), een televisieserie rond de personages Samson en Gert
 Samson en Gert (stripreeks), een stripreeks rond de personages Samson en Gert
 Samson en Gert Kerstshow, een jaarlijks terugkerende kerstshow met Samson en Gert
 Samson & Gert Krant, een gratis bijlage over het duo Samson en Gert bij de Vlaamse kranten Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet
 Studioshow (Samson en Gert), een studioshow van Samson en Gert uit 1995
 Caravanshow, een show met Samson en Gert van 1996 tot 1998